Palve steht für
 Palvė, eine altertümliche, in Ostpreußen vorkommende Landschaftsbezeichnung mit der Bedeutung ‚Heide‘ 
 einen Ortsteil des heutigen Saliwnoje, bis 1945 Postnicken
 Tragheimer Palve, einen Vorort von Königsberg